Куопсуярви — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 6 км², площадь водосборного бассейна — 55,9 км². Располагается на высоте 270,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на севере Куопсуярви вытекает протока без названия, впадающая в озеро Кясиярви, через которое протекает река Вуоснайоки, впадающая в реку Кутсайоки, которая, в свою очередь, впадает в реку Тумчу.

В озере расположено не менее пяти небольших безымянных островов, расположенные преимущественно вблизи берегов водоёма.

К северу и востоку от озера проходят автодороги местного значения.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000511102000001113.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Вуоснайоки
Озёра Лоухского района